Бельві () - муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія, провінція Нуоро
 Бельві () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од